

Acronimi 
 ALU – (Arithmetic Logic Unit), termine inglese che identifica una generica unità aritmetica e logica, designata all'elaborazione dei dati in un microprocessore

Astronomia 
 4104 Alu – asteroide del sistema solare, intitolato all'astronomo statunitense Jeff Alu

Biologia 
 Sequenza Alu – una specifica sequenza del DNA presente solo nei primati

Codici 
 ALU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Alula (Somalia)
 alu – codice ISO 639-3 della lingua 'are-'are

Economia 
 ALU – simbolo Euronext e NYSE di Alcatel-Lucent

Geografia 
 Alu è un comune della contea di Raplamaa, in Estonia.

Geologia 
  ALU – Argille di Lupazzano – nel comune di Neviano degli Arduini, in provincia di Parma, sintema stratigrafico dell'Emilia-Romagna.

Mineralogia 
 Alu – abbreviazione di alunite

Mitologia 
 Alu – demone della mitologia assira

Altro 
 Alu – termine germanico raffigurato su numerose iscrizioni runiche

Altri progetti